Lo statunitense Stan Smith ha vinto per la prima volta gli US Open battendo in finale il cecoslovacco Jan Kodeš per 3–6, 6–3, 6–2, 7–6. Smith si aggiudicato il primo premio di $. L'edizione 1971 del torneo è stata molto deficitaria a causa della defezione dei giocatori della WCT tra cui il detentore del titolo Ken Rosewall e Rod Laver.

Teste di serie 
  John Newcombe (primo turno)
  Stan Smith (campione)
  Arthur Ashe (semifinali)
  Tom Okker (semifinali)
  Marty Riessen (quarti di finale)
  Cliff Richey (terzo turno)
  Clark Graebner (quarti di finale)
  Ilie Năstase (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1971